Infecció de transmissió sexual, també malaltia de transmissió sexual.
 Indian Trade Service: Servei de control del comerç internacional del Ministeri de Comerç de l'Índia.
 Interplanetary Transport System, un projecte d'SpaceX per desenvolupar un sistema capaç de transportar humans i càrrega a Mart i altres destinacions a l'espai.
 International Tracking Service o servei internacional de localització de persones, arxiu sobre les víctimes del nazismen conegut com a Arxius Arolsen

Pàgines de desambiguació d'acrònims